Сочи 1989 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в январе 1989 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских и 5 иностранцев.

Уверенную победу в турнире одержал А. Б. Выжманавин.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 

 Мемориал Чигорина

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1989 год в шахматах
Январь 1989 года
Спорт в России в 1989 году
1989 год в Краснодарском крае